Wake může znamenat:

 Wake (atol) – korálový atol v severní části Tichého oceánu v držení USA
 Wake (ostrov) – ostrov korálového atolu v severní části Tichého oceánu v držení USA
 Wake (album) – výběrové hudební album skupiny Dead Can Dance z roku 2003
 Wake (Okajama) – město v japonské prefektuře Okajama
 USS Wake (PR-3) – říční dělový člun US Navy, ex Guam, za druhé světové války ukořistěný a používaný Japonci
 USS Wake Island (CVE-65) – americká eskortní letadlová loď třídy Casablanca

Externí odkazy